Cap San Nicolas ist der Name zweier Handelsschiffe:

 Cap San Nicolas (1961), Typschiff der Cap-San-Klasse (1961)
 Cap San Nicolas (2013), Typschiff der Cap-San-Klasse (2013)